Pribislav är ett namn på flera historiska personer från nuvarande norra Tyskland.
Pribislav av Hevellerna, död 1150.
 Pribislav I av Mecklenburg, (död 1178) länsfurste av Mecklenburg.
 Pribislav, (död efter 1156) farbror till föregående, son till Budivoj.